HSC 2000 ist der Name folgender Handballvereine in umgangssprachlicher Form:

 Handballverein HSC 2000 Coburg
 Handballverein HSC 2000 Magdeburg